Jaballah () ist der Name folgender Personen:

Ahmed Jaballah
Faicel Jaballah (* 1988), tunesischer Judoka
Noura Ben Hamouda Jaballah

Abdellah Dschaballah